Fânari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fânari (Gherghița), Dorf im Kreis Prahova
 Fânari (Gorgota), Dorf im Kreis Prahova
 Fânari (Olari), Dorf im Kreis Prahova